Sakari Leppiaho (ur. 21 maja 1978) – fiński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista zimowej uniwersjady (2001).

W grudniu 1997 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 49. miejsce w Lahti. Pierwsze i jedyne punkty tego cyklu zdobył dwa lata później na tej samej skoczni, za zajęcie 26. lokaty. W lutym 2001 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 4. miejsce na skoczni normalnej, 15. na dużej, a w konkursie drużynowym zdobył z reprezentacją Finlandii brązowy medal (były to jego ostatnie starty na arenie międzynarodowej).

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Leppiaho na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Urodzeni w 1978